Toponímia:
 Patrick (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 South Patrick Shores, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Patrick Springs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Illa del Príncep Patrick
 Biografies:
 Deval Patrick (1956, Chicago, Illinois), polític estatunidenc i governador de l'estat de Massachusetts
 Tara Leigh Patrick (1972), actriu, model, celebritat i sex symbol estatunidenca
 Tera Patrick (Great Falls, Montana, 1976), actriu, directora i productora porno